Morsø Skakklub er en skakklub beliggende i Morsø Kommune. Skakklubben blev grundlagt mandag den 9. oktober 1911 og startede med 16 medlemmer. Der har i tidens løb været flere skakklubber på Mors, men i dag er der kun én skakklub tilbage, Morsø Skakklub. Og som den sidste tilbageværende skakklub på Mors kunne klubben i 2021 fejre sit 110-års jubilæum.

Højdepunkter 
Der er  mange højdepunkter i klubbens lange historie. Et af de mere markante højdepunkter var afholdelsen af en GM-turnering på Mors, Morsø Invitational 2002. Morsø Skakklub havde i 2002 omkring 20 medlemmer, som mod alle ods lykkedes med at arrangere en international stormesterturnering på Mors. Turneringen blev en stor succes og blev mediedækket af Morsø Folkeblad, TV-Midt Vest og flere landsdækkende aviser.

Medlemmer 
Morsø Skakklub er medlem af Dansk Skak Union, og da det gik bedst havde klubben 40-50 aktive medlemmer i alle aldersklasser og på alle niveauer. Klubbens medlemstal er gennem tiderne gået op og ned. I 2002 var der omkring 20 medlemmer af Morsø Skakklub. I dag er klubbens medlemmer opdelt i A- og B-medlemmer. A-medlemmer er medlem af både Morsø Skakklub og Dansk Skak Union og kan derfor deltage i holdturneringer, i 2023 er der 13 aktive A-medlemmer. B-medlemmer er kun medlem af Morsø Skakklub og kan kun deltage i klubturneringen, i 2023 er der omkring 10 aktive B-medlemmer. En af klubbens mest markante B-medlemmer er GM Jesper Søndergård Thybo, som startede sin skakkarriere i Morsø Skakklub i 2009.

Morsø Skakklub har i alt omkring 23 aktive medlemmer (A- og B-medlemmer), som spiller skak hver torsdag på Morsø Folkebibliotek, mødelokalerne på 2. sal. Brug indgangsdøren fra Støberitorvet.

Kilder 
 Salling Avis, uge 44, 2019, side 22 − Salling Avis 44-2019 hos Issuu.com
 Morsø Invitational 2002, Skakbladet, Medlemsblad for Dansk Skak Union, 2002, nr. 5, side 12. − Skakbladet, maj 2002. Hos Skak.dk
 Antal A-medlemmer i Morsø Skakklub. − Klubinformation for Morsø Skakklub hos Turnering.skak.dk
 NordJyske Stiftstidende, 21-09-2019, side 16-17, Jesper Thybo spillede simultanskak mod medlemmer i barndomsklub på Mors. − Topspiller vendte hjem til sin gamle skakklub: Jesper Thybo spiller skak i fire timer hver dag hos Nordjyske.dk, 21. september 2019

Eksterne henvisninger 
 Morsø Skakklub

Skakklubber i Danmark
Etableret i 1911